Tablon kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Tablón (ort i Colombia), Nariño,

Honduras 

 El Tablón (ort i Honduras, Departamento de Francisco Morazán), 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar